Het WTA-tennistoernooi van Angers (officieel Open Angers Arena Loire) van 2021 vond plaats van 6 tot en met 12 december 2021 in de Franse stad Angers. Het was de eerste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Oekraïense Anhelina Kalinina meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af, wegens een elleboogblessure.

De lucky loser Vitalia Djatsjenko uit Rusland won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Chinese Zhang Shuai in twee sets. Djatsjenko wist voor het eerst sinds twee jaar een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel. Zij won € 12.100 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Greet Minnen was het derde reekshoofd – zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het ongeplaatste duo Tereza Mihalíková en Greet Minnen won het toer­nooi. In de finale ver­sloegen zij het als eerste geplaatste koppel Monica Niculescu en Vera Zvonarjova in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Slowaakse Mihalíková had daarnaast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Belgische Minnen twee.

De andere Belgische, Kimberley Zimmermann, speelde samen met Ulrikke Eikeri uit Noorwegen – zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van het eerste reekshoofd Niculescu / Zvonarjova.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Angers 2021
Angers